Blue Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blue Creek Township (Indiana)
 Blue Creek Township (Ohio)